Karenia Distant, 1888 : un genre d’insectes de la famille des Cicadidae ;
Karenia  Hansen & Moestrup, 2000 : un genre d’algues dinoflagellées de la famille des Brachidiniaceae.